Száva István (1907–1970) író, újságíró, műfordító, szociáldemokrata politikus, parlamenti képviselő
 Száva István (1921–2012) építészmérnök, szakíró

Jegyzetek